Tloušťka může být:

 obezita neboli nadměrná tělesná hmotnost
 příčný délkový rozměr u plochých či tenkých předmětů
 tloušťka čáry (šířka čáry)
 tloušťka desky (hloubka desky)
 tloušťka drátu (průměr drátu)

Externí odkazy